Geheimdienstkoordinator bezeichnet:

 den Geheimdienstkoordinator im Bundeskanzleramt, siehe Nachrichtendienste des Bundes#Koordinator der Nachrichtendienste des Bundes
 Geheimdienstkoordinator der NATO (NATO Civilian Intelligence Committee, CIC) mit Dienstsitz in Brüssel, siehe Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven
 Nationaler Geheimdienstkoordinator der USA, siehe Director of National Intelligence, IC